De voetbalvereniging Door Combinatie Verkregen uit Krimpen aan den IJssel
 605 in Romeinse cijfers